Daman kan syfta på följande platser:

Afghanistan 
1 Dāmān, distrikt i Kandahar,

Indien 
2 Daman, stad i Dadra och Nagar Haveli och Daman och Diu, 
 Daman (distrikt i Indien)

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar